Le nom de Bérenger de Narbonne a été porté par plusieurs personnages, notamment :

 Bérenger de Narbonne, mort en 1067, vicomte de Narbonne depuis 1023 au moins, jusqu'à sa mort. 
 Bérenger de Narbonne, mort en 1162, fils du vicomte Aymeri I de Narbonne,  abbé de Lagrasse (1118-1156), puis archevêque de Narbonne (1156-1162)
 Bérenger de Barcelone, fils naturel du comte Raimond-Bérenger IV de Barcelone et frère consanguin du roi Alphonse II d'Aragon, archevêque de Narbonne de 1191 à 1212.

Famille vicomtale de Narbonne